Chanac ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Chanac, Gemeinde im Département Lozère
Chanac-les-Mines, Gemeinde im Département Corrèze
Kanton Chanac im Département Lozère